Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Carlisle :

 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1693 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1698 ;
 le , un croiseur léger de classe C lancé en 1918.

Carlisle